Brad Smyth (né le  à Ottawa dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évolue au poste d'attaquant.

Carrière en club 
En 1990, il commence sa carrière junior avec les Knights de London de la Ligue de hockey de l'Ontario. Il passe professionnel en 1993 avec les Cyclones de Cincinnati dans la Ligue internationale de hockey. En 1995, il joue se premiers matchs dans la LNH avec les Panthers de la Floride. Il remporte la Coupe Calder 2000 avec le Wolf Pack de Hartford et la SM-liiga 2004 avec le Kärpät Oulu.

Trophées et honneurs personnels

Ligue américaine de hockey 
1996 : remporte le trophée John-B.-Sollenberger.
1996 : remporte le trophée Les-Cunningham.
1996 : remporte le trophée Willie-Marshall.

DEL 
2007 : participe au Match des étoiles (meilleur joueur de l'équipe nord-américaine).

Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1990-1991|| Knights de London|| LHO|| 29|| 2|| 6|| 8|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1991-1992|| Knights de London||  LHO|| 58|| 17|| 18|| 35|| 93|| 10|| 2|| 0|| 2|| 8
|-
| 1992-1993|| Knights de London||  LHO|| 66|| 54|| 55|| 109|| 118|| 12|| 7|| 8|| 15|| 25
|-
| 1993-1994|| Cyclones de Cincinnati|| LIH|| 30|| 7|| 3|| 10|| 54|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1993-1994|| Bulls de Birmingham|| ECHL|| 29|| 26|| 30|| 56|| 38|| 10|| 8|| 8|| 16|| 19
|-
| 1994-1995|| Cyclones de Cincinnati|| LIH|| 26|| 2|| 11|| 13|| 34|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 1994-1995|| Bulls de Birmingham|| ECHL|| 36|| 33|| 35|| 68|| 52|| 3|| 5|| 2|| 7|| 0
|-
| 1994-1995|| Falcons de Springfield|| LAH|| 3|| 0|| 0|| 0|| 7|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1995-1996|| Panthers de la Floride|| LNH|| 7|| 1|| 1|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1995-1996|| Monarchs de la Caroline|| LAH|| 68|| 68|| 58|| 126|| 80|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| Roadrunners de Phoenix|| LIH|| 3|| 5|| 2|| 7|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| Panthers de la Floride|| LNH|| 8|| 1|| 0|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| Kings de Los Angeles|| LNH|| 44|| 8|| 8|| 16|| 74|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| Wolf Pack de Hartford||  LAH|| 57|| 29|| 33|| 62|| 79|| 15|| 12|| 8|| 20|| 11
|-
| 1997-1998|| Kings de Los Angeles|| LNH|| 9|| 1|| 3|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| Rangers de New York|| LNH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Admirals de Milwaukee||  LIH|| 34|| 11|| 16|| 27|| 21|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Wolf Pack de Hartford||  LAH|| 36|| 25|| 19|| 44|| 48||7|| 6|| 0|| 6|| 14
|-
| 1998-1999|| Predators de Nashville|| LNH|| 3|| 0|| 0|| 0|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Wolf Pack de Hartford||  LAH|| 80|| 39|| 37|| 76|| 62|| 23|| 13|| 10|| 23||8
|-
| 2000-2001|| Rangers de New York|| LNH|| 4|| 1|| 0|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Wolf Pack de Hartford||  LAH|| 77|| 50|| 29|| 79|| 110|| 5|| 2|| 3|| 5|| 8
|-
| 2001-2002|| Wolf Pack de Hartford||  LAH|| 79|| 34|| 48|| 82|| 90|| 10|| 3|| 8|| 11|| 14
|-
| 2002-2003|| Sénateurs d'Ottawa|| LNH|| 12|| 3|| 1|| 4|| 15|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Senators de Binghamton|| LAH|| 69|| 24|| 32|| 56|| 77|| 14|| 7|| 6|| 13|| 12
|-
| 2003-2004|| Kärpät Oulu|| SM-liiga|| 48|| 20|| 18|| 38|| 85|| 15|| 3|| 5|| 8|| 4
|-
| 2004-2005|| Monarchs de Manchester||  LAH|| 61|| 23|| 33|| 56|| 74||  6|| 2|| 1|| 3|| 4
|-
| rowspan=2|2005-2006|| Monarchs de Manchester||  LAH|| 64|| 27|| 37|| 64|| 49|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Wolf Pack de Hartford||  LAH|| 16|| 7|| 15|| 22|| 20|| 9|| 1|| 3|| 4|| 4
|-
| 2006-2007|| Hamburg Freezers|| DEL|| 52|| 23|| 36|| 59|| 4|| 1|| 1|| 2|| || 4
|-
| 2007-2008|| Hamburg Freezers|| DEL|| 56|| 27|| 30|| 57|| 52|| 8|| 3|| 4|| 7|| 14
|-
| 2008-2009|| Hamburg Freezers|| DEL|| 25|| 6|| 9|| 15|| 22|| 9|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
| 2009-2010|| KHL Medveščak || Autriche|| 44|| 18|| 19|| 37|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011||HC Fassa || Serie A|| 16|| 9|| 6|| 15|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Belfast Giants|| EIHL || 17|| 7|| 10|| 17|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Pingouins de Morzine-Avoriaz || Ligue Magnus || 26|| 8|| 17|| 25|| 38|| 5|| 1|| 3|| 4|| 6
|-
| 2011-2012 || Pingouins de Morzine-Avoriaz || CdF || 2|| 3|| 1|| 4|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Pingouins de Morzine-Avoriaz || CdlL || 6|| 5|| 6|| 11|| 8|| 5|| 0|| 5|| 5|| 6
|-
| 2012-2013 || Cutthroats de Denver || LCH || 65|| 25|| 53|| 78|| 54|| 5|| 3|| 0|| 3|| 2

| 88 || 15 || 13 || 28 || 109 || -|| -|| -|| -|| -

Notes et références 

Naissance en mars 1973
Naissance à Ottawa
Joueur canadien de hockey sur glace
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Champion de la Coupe Calder
Joueur des Knights de London
Joueur des Bulls de Birmingham (AMH)
Joueur des Cyclones de Cincinnati (LIH)
Joueur des Monarchs de la Caroline
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Roadrunners de Phoenix (LIH)
Joueur des Admirals de Milwaukee (LIH)
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Rangers de New York
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur des Hamburg Freezers
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Joueur des Belfast Giants
Joueur du Hockey Club Morzine-Avoriaz
Joueur du HC Fassa
Joueur des Cutthroats de Denver
Gagnant du trophée John-B.-Sollenberger
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Membre du Temple de la renommée de la Ligue américaine de hockey
Gagnant du trophée Les-Cunningham